Но́вый Шимбе́р () — деревня в Атнинском районе Республики Татарстан, в составе Нижнекуюкского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошёл от татарского слова «яңа» (новый) и ойконима «Иске Шимбер» (Старый Шимбер).

География 
Деревня находится в 1 км от реки Ашит, в 16 км к западу от районного центра, села Большая Атня.

История 
Деревня Новый Шимбер (также была известна под названием Борисовские Отары) упоминается в первоисточниках с 1724 года.

В сословном плане, вплоть до 1860-х годов жители деревни относились к государственным крестьянам. Их основными занятиями в то время были земледелие, скотоводство. 

В начале ХХ века в деревне действовала мечеть.

С 1929 года в селе работали коллективные сельскохозяйственные предприятия.

Административно, до 1920 года деревня относилась к Царёвококшайскому уезду Казанской губернии, с 1920 года — к Арскому кантону, с 1930 года (с перерывом) — к Атнинскому (Тукаевскому) району Татарстана.

Население 
 Динамика
По данным переписей, население деревни увеличивалось с 69 душ мужского пола в 1782 году до 711 человек в 1859 году. В последующие годы численность населения деревни уменьшалась и в 2015 году составила 56 человек.

 Национальный состав
По данным переписей населения, в деревне проживают татары.

Известные уроженцы
А. А. Сафаров (р. 1961) – государственный деятель, генерал-лейтенант полиции; с 1998 года министр внутренних дел по РТ; с 2012 года заместитель Премьер-министра РТ; с 2013 года руководитель Аппарата Президента РТ.

Экономика 
Жители работают преимущественно в агрофирме «Уныш».

Социальные объекты 
В деревне действует фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Атнинского района